Вноровский — фамилия; имеет женскую форму Вноровская.
 Вноровский, Леонтий Николаевич (1862—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Вноровский-Мищенко, Борис Устинович (1881—1906) — террорист, участник революционного движения в Российской империи в начале XX века.